Григорий Иванович Базилевич (1759 — 26 февраля 1802) — один из наиболее выдающихся медиков Российской империи конца XVIII — начала XIX века, которого «первого из природных россиян», назначили «клиническим профессором».

Биография 
Родился в 1759 году в Ахтырском уезде Харьковской губернии в семье православного приходского священника.

Окончил Харьковский коллегиум, затем учился в Киевской духовной академии, по окончании которой, в 1783 году поступил в хирургическое училище при сухопутном госпитале города Санкт-Петербурга, где в 1783 году был произведен лекарем.

В 1787 году после двух лет прилежной службы был командирован во Францию в Страсбургский университет для повышения квалификации. После защиты диссертации на тему «Dissertatio de systemate resorbente Argentorati. 1791» получил в городе Страсбурге диплом на степень доктора медицины. Затем Базилевич Г. И. с научной целью путешествовал по Германии и Франции, оставаясь на протяжении двух лет в Геттингенском университете.

В 1795 году по личному приглашению главы медицинской коллегии барона Васильева, вернулся в Российскую империю, где после блестящей сдачи квалификационного экзамена, 29 октября того же года был назначен профессором патологии и терапии при Санкт-Петербургском медико-хирургическое училище (ныне Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова).

В 1799 году, избранный в ученые секретари медицинской коллегии, должен был оставить профессуру, а в 1801 году был вынужден выйти в отставку по состоянию здоровья.

Был первым русским клиническим профессором и первым учёным секретарем по выбору медицинской коллегии, а не по назначению правительства; он принимал непосредственное участие в составлении всех планов по медицинской части, и по его представлению были устроены первые клинические палаты в России.

Скончался после продолжительной болезни 26 февраля 1802 года.

Литература 

 Чистович, «История первых медицинских школ в России», СПб. 1883 год.
 Змеев Л. Ф., «Русские врачи-писатели», вып. 1-й. 
 Бантыш-Каменский, I, 77—79.
 Энциклопедический лексикон.
 Словари: Старчевского, Снегирева, митроп. Евгения, Геннади, Венгерова.

Примечания

Источники 
 

Выпускники Киевской духовной академии
Медики по алфавиту
Медики Российской империи
Медики XVII века
Медики XIX века
Преподаватели Военно-медицинской академии